Влади́мир Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Владимир Александрович (1882—1949) — революционер и работник промышленности.
 Иванов, Владимир Александрович (1896—1938) — советский борец классического стиля.
 Иванов, Владимир Александрович (1904—1980) — генерал артиллерии.
 Иванов, Владимир Александрович (1913—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Владимир Александрович (род. 1947) — народный депутат России, секретарь Бурятского рескома КПСС.
 Иванов, Владимир Александрович (род. 1950) — российский/башкирский историк-археолог, доктор наук, профессор.
 Иванов, Владимир Александрович (род. 1956) — вице-губернатор Нижегородской области (2009—2017).
 Иванов, Владимир Александрович (род. 1987) — российский бадминтонист. Примечания